Il singolare del torneo di tennis Istanbul Challenger 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Nikolaj Davydenko che ha battuto in finale Cyril Saulnier 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Jan Vacek (primo turno)
 Nikolaj Davydenko (Campione)
 Michaël Llodra (quarti di finale)
 Jamie Delgado (quarti di finale)

 Axel Pretzsch (primo turno)
 Michael Kohlmann (secondo turno)
 Cyril Saulnier (finale)
 Paul-Henri Mathieu (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Istanbul Challenger 2001